Принц Хенри, војвода од Сасекса (; Лондон, 15. септембар 1984), пуним именом Хенри Чарлс Алберт Давид (), познатији као принц Хари (), други је и најмлађи син Чарлса III и његове покојне супруге Дајане, принцезе од Велса. Један од кумова на његовом крштењу био је рођени брат његовог оца принц Ендру, војвода од Јорка.

Пети jе у линији наследства на британски престо одмах после свог брата принца Вилијама, свог братанца принца Џорџа, своје братанице принцезе Шарлоте и свог братанца принца Луиса. По популарности је други члан британске краљевске породице. Принц Хари у Британској војсци има чин мајора. 

Супруга му је Меган, војвоткиња од Сасекса, а венчање је обављено 19. маја 2018. године, када је и добио титулу војводе од Сасекса.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 
 Принц на ивици нервног слома („Политика”, 24. мај 2020)
 Краљевска породица и финансије: Одакле новац принцу Харију и Меган Маркл (Б92, 8. децембар 2022)

Рођени 1984.
Династија Виндзор
Принчеви од Велса
Принчеви Уједињеног Краљевства